Какуринка — название населённых пунктов в России:

 Какуринка — хутор в Репьёвском районе Воронежской области.
 Какуринка — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Какуринка — деревня в Одоевском районе Тульской области.